Der Scheuerbach ist ein Bach in Hückeswagen im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln in Nordrhein-Westfalen (Deutschland).

Lage und Beschreibung 
Der Scheuerbach entspringt im nordöstlichen Hückeswagen an der Stadtgrenze zu Radevormwald südwestlich von Rädereichen, fließt an Scheuer vorbei und mündet nahe Siepersbever in die Scheuerbach-Vorsperre der Bevertalsperre.

Einzelnachweise 

Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Gewässer in Hückeswagen